Daras steht für:
 Daras (Fluss), in der Antike ein kleiner Fluss in Persien
 Dara-Anastasiupolis (Daras), eine oströmische Festungsstadt in Nordmesopotamien

Daras ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Daras (* 1960), polnischer Ringer
 Dimitrios Daras (* 1956), griechischer Fußballspieler
 Henry Daras (1850–1928), französischer Maler
 José Daras (* 1948), belgischer Politiker

Siehe auch:
 Darras